El dimetilhexano puede referirse a cualquiera de los siguientes compuestos químicos:
 2,2-dimetilhexano
 2,3-dimetilhexano
 2,4-dimetilhexano
 2,5-dimetilhexano
 3,3-dimetilhexano
 3,4-dimetilhexano

Se trata en todos los casos de alcanos ramificados de fórmula molecular C8H18.